

Métier  
 Entreprise ou société de conseil
 Avocat-conseil
 Consultant
 Conseil éditorial
 Conseil en communication
 Conseil en écriture
 Conseil en environnement
 Conseil en fusion-acquisition
 Conseil en gestion de patrimoine
 Conseil en image personnelle
 Conseil en logistique
 Conseil en propriété industrielle
 Conseil en stratégie

Les institutions internationales  

 Le Conseil de sécurité des Nations unies
 Le Conseil économique et social des Nations unies
 Le Conseil des communes et régions d'Europe
 Le Conseil de l'Europe
 Le Conseil de l'Union européenne
 Le Conseil européen

Institutions nationales et régionales

En Autriche 

 Le Conseil fédéral, chambre haute de l'Assemblée fédérale (parlement autrichien) ;
 Le Conseil national, chambre basse de l'Assemblée fédérale.

En Belgique 
 Le Conseil de noblesse
 Le Conseil d’héraldique et de vexillologie
 Le Conseil héraldique flamand

En Espagne
Conseils du roi,  à l'époque moderne, ensemble des conseils institutionnalisés et permanents chargés de préparer les décisions du roi et de le guider de leurs avis.
Conseil de la Généralité valencienne, organe d’autogouvernance de la Communauté valencienne.
Conseil du Pays valencien, organe de gouvernement du Pays valencien pendant la transition démocratique.

En France  
 Le Conseil de Prud'hommes
 Le Conseil d'État
 Le Conseil constitutionnel
 Le Conseil des ministres

Institutions consultatives et organes indépendants 
 Le Conseil économique et social
 Le Conseil national de développement durable
 Le Conseil d'orientation pour l'emploi
 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
 Le Conseil supérieur de la magistrature
 Le Conseil supérieur de l'éducation
 Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
 Le Conseil supérieur de la fonction publique
 Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie
 Le Conseil supérieur de la fonction militaire
 Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire 
 Le Conseil supérieur des archives
 Le Conseil supérieur du notariat 
 Le Conseil supérieur du service public ferroviaire
 Le Conseil supérieur de l'adoption
 Le Conseil supérieur de la météorologie
 Le Conseil supérieur des programmes
...
 Haut Conseil de la famille (1985-)
 Haut Conseil à l'intégration (1989-)
 Haut Conseil de la coopération internationale (1999-2008)
 Haut Conseil à la vie associative (2003-)
 Haut Conseil de la santé publique (2004-)
 Haut Conseil de la science et de la technologie (2006-)
 Haut Conseil des biotechnologies (2008-)
 Haut Conseil des finances publiques (2012-)
 Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (2013-)

Collectivités locales 
 Conseil régional (France) (voir la liste)
 Conseil départemental
 Conseil général (France) (1800-2015)
 Conseil de Paris
 Conseil de la métropole de Lyon
 Conseil municipal

Conseils représentatifs 

 Le Conseil français du culte musulman 
 Le Conseil représentatif des institutions juives de France
 Le Conseil représentatif des associations noires de France
 Le Conseil représentatif des Français d'outre-mer

Institutions françaises disparues 

 Le Conseil des Anciens  (en France, 1795-1799)
 Le Conseil des Cinq-Cents
 Le Conseil national de la Résistance
 Le Conseil national de la vie associative (1983-2011)
 Le Conseil national des programmes (1989-2005)
 Haut Conseil de l'éducation (2005-2013)
 Le Conseil supérieur de la guerre (1872-1940)
 Le Conseil de l'Amirauté puis conseil supérieur de la marine
 Le Conseil supérieur de l'Air
 Le Conseil supérieur de la France d'outre-mer (1883-1940)
 Le Conseil supérieur des bibliothèques (1989-2004)
 le  Conseil supérieur d'hygiène publique de France (1902-2004)

En Suisse 
 Le Grand Conseil (Suisse)
 Le Conseil national (Suisse)
 Le Conseil fédéral (Suisse) pour l’organe exécutif fédéral suisse.
 Le Conseil des États (Suisse)
 Le Conseil d'État (Suisse) gouvernement de certains cantons suisses

Église catholique 
 Le Conseil épiscopal
 Le Conseil pontifical

Les conseils d’États 

 Le Conseil d'État (Belgique) instance administrative
 Le Conseil d'État (Chine) instance administrative
 Le Conseil d'État (Cuba) institution cubaine
 Le Conseil d'État (Danemark) conseil du monarque danois
 Le Conseil d'État (Finlande) gouvernement 
 Le Conseil d'État (Grèce) instance administrative
 Le Conseil d'État (Irlande) institution conseillant le chef d’État 
 Le Conseil d'État (Italie) instance administrative
 Le Conseil d'État (Luxembourg) instance administrative
 Le Conseil d'État (Norvège) institution norvégienne
 Le Conseil d'État (Pays-Bas) instance administrative
 Le Conseil d'État du Portugal organe présidentiel consultatif 
 Le Conseil d'État (Turquie) institution judiciaire 
 Le Conseil d'État (Vietnam) institution politique

Militaire 
 Le conseil de guerre peut désigner soit une réunion d'état-major, soit un tribunal militaire.

Institutions disparues 
 Le Conseil d'État (Angleterre) conseillers du Lord protecteur en Angleterre (1649-1660)
 Le Conseil d'État de Ceylan institution législative srilankaise sous la domination britannique
 Le Conseil d'État (Chili) institution de la junte militaire chilienne (1976-1980)
 Le Conseil d'État (Pologne) institution (1947-1989)
 Le Conseil d'État (RDA) présidence collective de l’Allemagne de l’Est
 Le Conseil d'État (Russie impériale) institution conseillant le tsar de Russie (1810–1917)
 Le Conseil d'État (Sardaigne) institution conseillant le roi de Sardaigne (1848–1860).
 Le Conseil des Indes - institution administrative des colonies espagnoles d'Amérique

Philosophie politique 
 le Conseil ouvrier
 le soviet
 le communisme de conseils ou conseillisme
 les éphémères républiques des Conseils d'Allemagne et de Hongrie après la Première Guerre mondiale

Patronyme 

 Odile Conseil (1960-), journaliste française.

Divers 
 Le Conseil d'administration
 Le Conseil du roi (Canada, Danemark, France, Royaume-Uni)
 Le Conseil de classe
 Le Conseil mondial de la paix

Littérature 
 Conseil : nom du servant du professeur Aronnax dans le roman de Jules Verne Vingt mille lieues sous les mers.
 Dans l’Iliade, le Conseil est le nom donné à la réunion des chefs principaux (rois compris) uniquement.

Science 

 Le conseil en théorie de la complexité.

Notes et références 

Patronyme normand